Бундеслига 1985—1986 — 23-й чемпионат Федеративной Республики Германии по футболу. Турнир стартовал 9 августа 1985 года, а завершился 26 апреля 1986 года. Чемпионом стала «Бавария».

Турнирная таблица 

1 «Бавария» выиграла кубок Германии 1985/1986, но квалифицировалась в Лигу чемпионов УЕФА, поэтому в Кубок обладателей кубков попал финалист кубка Германии — «Штутгарт», а «Байер 04», занявший 6-е место, попал в Кубок УЕФА.

Результаты матчей

Плей-офф за место в Бундеслиге 
За право играть в сезоне 1986/1987 в Бундеслиге проводятся стыковые матчи между клубом занявшим 16-е место в сезоне 1985/1986 — «Боруссия» (Дортмунд), и клубом занявшим 3-е место во Второй Бундеслиге — «Фортуна» (Кёльн). По сумме двух матчей была зафиксирована ничья 3:3 и был сыгран дополнительный матч, в котором «Боруссия» одержала победу со счётом 8:0.

Статистика турнира 
 Самая крупная домашняя победа: «Штутгарт» — «Ганновер 96» — 7:0 (22-й тур, 8 февраля 1986 года)
 Самая крупная гостевая победа: Фортуна (Дюссельдорф) — «Штутгарт» —  0:7 (27-й тур, 15 марта 1986 года)
 Самый результативный матч (10 голов): 
 «Вердер» — «Ганновер 96» — 8:2 (2-й тур, 16 августа 1985 года)
 «Вердер» — «Фортуна» (Дюссельдорф) — 7:3 (24-й тур, 22 февраля 1986 года)

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Бундеслиги  
 Бундеслига 1985/86  

Германия
Германия
1985/1986
Спорт в Германии в 1985 году
Спорт в Германии в 1986 году